Харловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Харлово.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1457 человек, в том числе 688 мужчин и 769 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Харлово.

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района